KHL 2008-09 var den første sæson af ishockeyligaen KHL, efter at den i 2008 var blevet oprettet som afløser for Ruslands Superliga i ishockey. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, heraf 21 fra Rusland, mens de sidste tre hold kom fra Hviderusland, Kasakhstan og Letland. Sæsonen blev indledt med et grundspil på 56 runder, der blev afviklet fra september 2008 til februar 2019, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen, som blev spillet i marts og april 2019.

Gagarin-pokalen blev vundet af Ak Bars Kazan, som i grundspillet havde vundet Tjernysjov-divisionen, og som i slutspilsfinalen besejrede Lokomotiv Jaroslavl med 4−3 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 12. april 2009 i Kazan, hvor hjemmeholdet sejrede med 1−0, og det mesterskabsafgørende mål blev scoret midt i tredje periode af Aleksej Morozov. Dermed blev Gagarin-pokalen overrakt til den første vinder på årsdagen for Jurij Gagarins rumrejse i 1961.

Den 3. oktober 2008 blev ligaen ramt af tragedie i en kam mellem Avangard Omsk og Vitjaz Tjekhov. I tredje periode stødte forwarden Aleksej Tjerepanov sammen med holdkammeraten Jaromír Jágr og mistede bevidstheden. Tjerepanov blev hastet til hospitalet, men hans liv kunne ikke reddes. Dødsårsagen blev fastsat til et hjerteanfald.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 24 hold. Samtlige 20 hold fra Ruslands Superliga 2007-08 blev optaget i KHL. Derudover fik ligaen deltagelse af et hold fra tre af Rusland nabolande: HK Dinamo Minsk fra Hviderusland, Barys Astana fra Kasakhstan og Dinamo Riga fra Letland. Ligaens sidste hold skulle have været Avtomobilist Jekaterinburg, der i den foregående sæson havde tabt finalen i Ruslands næstbedste liga, Øverste Liga. Avtomobilist blev imidlertid udelukket pga. økonomiske problemer og blev i sidste øjeblik erstattet af Khimik Voskresensk, der havde besejret Avtomobilist i finalen i Øverste Liga 2007-08.

Holdene blev inddelt i fire divisioner med seks hold i hver. Divisionerne var blevet dannet ved lodtrækning, således at de var omtrent lige stærke. Inden lodtrækningen var de 24 hold blevet inddelt i seks seedningslag ud fra holdenes resultater i de seneste fem sæsoner, og divisionerne kom til at bestå af et hold fra hvert seedningslag. I løbet af sæsonen indså man imidlertid, at rejseudgifterne ved denne type divisionsinddeling blev for høje, hvorfor ligaen allerede den følgende sæson gik over til geografisk inddelte divisioner.

Holdene opererede med et lønloft på 562,5 millioner rubler.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 56 kampe i grundspillet, der fordelte sig på:
 Fire kame (to hjemme og to ude) mod hvert af de øvrige fem hold i samme division (20 kampe).
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 18 hold i ligaen (36 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De fire divisionsvindere gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de 12 bedste af ligaens øvrige hold.

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af 16 hold:
 De fire divisionsvindere.
 De 12 bedste af de øvrige hold på tværs af de fire divisioner.

Holdene blev seedet fra nr. 1 til 16. De fire divisionsvindere blev seedet som nr. 1-4, mens de øvrige 12 hold blev seedet som nr. 5-16 i henhold til det opnåede pointantal i grundspillet. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold, osv. I de to første runder blev opgørene afviklet bedst af fem kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2 og 5. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death. Hvis der efter 10 minutter ikke var opnået en afgørelse i sudden death, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale om Gagarin-pokalen

All star-kamp 

Den 10. januar 2009 spilledes KHL's første all star-kamp mellem "Team Jasjin", et hold med udelukkende russiske spillere, og "Team Jágr", der bestod af ligaens bedste udenlandske spillere. Kampen blev afviklet på Den Røde Plads i Moskva og blev vundet af "Team Jágr" med 7−6.

Kilder / eksterne henvisninger 
 KHL  
 KHL - Stilling - Grundspil 2008-09  
 KHL - Kampe - Grundspil 2008-09  
 KHL - Kampe - Slutspil 2008-09  
 KHL - Statistik - Grundspil 2008-09  
 KHL - Statistik - Slutspil 2008-09  
 Passionhockey - Championnat de Russie 2008/09

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2008
Ishockey i 2009